Música
Blackout (álbum de Britney Spears)
Blackout (álbum de Scorpions)
Blackout (álbum de Hed PE)
Blackout (álbum do The Brilliant Green)
Blackout (álbum de Dropkick Murphys)
Blackout (banda), grupo musical português
Blackout (canção de Breathe Carolina)
Blackout (canção de Linkin Park)

Cinema e televisão
Blackout (filme de 1978), com Robert Carradine e Ray Milland
Blackout (filme de 1985), com Keith Carradine e Richard Widmark
Blackout (filme de 2007), com Amber Tamblyn
Blackout (curta-metragem), produção brasileira com Wagner Moura

Desambiguação